Педру Оливейра:
  (род. 1988) — португальский пловец.
  (род. 1981) — португальский футболист.